Петро́ Бронісла́вович Войталю́к (31 січня 1956) — український художник, іконописець,майстер геральдики, експерт з мисливського собаківництва з 17.06.1982 р.,(виставки та змагання) експерт першої категорії (гончаки та норні),другої категорії (лайки). Посвідчення №314 (Федерація мисливських собак України) ФСМУ.

1.07.2012 р. суддя КСУ (кінологічна спілка України) виставки 3 і 4 група порід собак, посвідчення №0581,суддя КСУ по робочих якостях собак мисливських порід, посвідчення №0556. Автор книг:"Норні мисливські собаки"(Ярмолинці 1992), «Мисливські собаки в Україні» (Кам'янець-Подільський, 2007), "V Регіональна виставка мисливських собак" (Кам'янець -Подільський, 2007). З 18.12.2008 р."Почесний член Українського товариства мисливців та рибалок", посвідчення №3399.

Біографічні відомості 

Старший художник Городоцького цукрового заводу. Автор сучасних герба та прапора Городоцького району Хмельницької області, герба та штандарта селища міського типу Сатанів.

Автор 106 сучасних гербів та прапорів населених пунктів Городоцької ОТГ, Сатанівської ОТГ, Солобковецької ОТГ, Ярмолинецької ОТГ, приватних фірм та громадських організацій.

З  2010 -2015р.р. -депутат Городоцької районної ради.  З 2015 -2018 р.р. -депутат Городоцької міської ради. 7.12.2011 р. нагороджений нагрудною відзнакою "За заслуги перед Городоччиною. (посвідчення №7) .

Голова Городоцької районної партійної організації  (до 2016р.) Всеукраїнського об'єднання «Свобода» .

Примітки

Посилання 

 Мисливські собаки в Україні
 Постанова ЦВК № 91 про реєстрацію кандидатів до Верховної Ради від ВО «Свобода», 10 серпня 2007 року

Персоналії за алфавітом
Українські художники
Персоналії:Городок (Хмельницька область)
Народились 31 січня
Народились 1956